Баллени — архипелаг в море Сомова
 Баллени, Джон — английский мореплаватель.